

Geografia
Australia
 Brunswick

Canada
 Nuovo Brunswick

Cile
Penisola di Brunswick

Germania
 Brunswick (originale Braunschweig) – città della Bassa Sassonia
 Contea di Brunswick (Sassonia) – antica contea medioevale del Ducato di Sassonia
 Ducato di Brunswick – storico stato della Germania
 Brunswick-Lüneburg – storico stato della Germania

Stati Uniti d'America
 Brunswick – città della Contea di Columbus, Carolina del Nord
 Brunswick – capoluogo della Contea di Glynn, Georgia
 Brunswick – città della Contea di Cumberland, Maine
 Brunswick – città della Contea di Frederick, Maryland
 Brunswick – città della Contea di Chariton, Missouri
 Brunswick – villaggio della Contea di Antelope, Nebraska
 Brunswick – città della Contea di Rensselaer, New York
 Brunswick – città della Contea di Medina, Ohio
 Brunswick – città della Contea di Essex, Vermont
 Brunswick – città della Contea di Eau Claire, Wisconsin
 Contea di Brunswick, Carolina del Nord
 Contea di Brunswick, Virginia
 New Brunswick – capoluogo della Contea di Middlesex, New Jersey

Musica
Brunswick casa discografica statunitense.